Il doppio del torneo di tennis Barcelona WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Tom Edlefsen e Tom Leonard 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ove Nils Bengtson /  Björn Borg (primo turno)
 Tom Edlefsen /  Tom Leonard (finale)

 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (Campioni)
 Paul Gerken /  Haroon Rahim (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona WCT 1974